

Codici 
 OW – codice vettore IATA di Executive Airlines
 OW – codice ISO 3166-2:BZ del Distretto di Orange Walk (Belize)
 OW – codice ISO 3166-2:CH del Canton Obvaldo (Svizzera)
 OW – codice ISO 3166-2:NA di Ohangwena (Namibia)

Altro 
 OW – acronimo di oneworld, alleanza mondiale di compagnie aeree
 OW – comune abbreviazione di OverWatch, videogioco sparatutto in prima persona edito da Blizzard Entertainment
 OW – targa automobilistica di Oberwart (Austria)